Kabinett Schwesig steht für folgende Regierungen Mecklenburg-Vorpommerns unter Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD):

 Kabinett Schwesig I, von 2017 bis 2021, eine Koalition aus SPD und CDU
 Kabinett Schwesig II, seit 2021, eine Koalition aus SPD und Die Linke